Das Interzonenturnier Amsterdam 1964 wurde vom 20. Mai bis 21. Juni 1964 als Rundenturnier mit 24 Teilnehmern in Amsterdam ausgetragen. Es sollte die Teilnehmer der Kandidatenwettkämpfe zur Schachweltmeisterschaft 1966 ermitteln. Dazu wurden sechs Qualifikationsplätze ermittelt, wobei nicht mehr als drei Qualifikanten aus einem Land kommen durften.

Abschlusstabelle

Stichkampf um Platz 8 
Im Anschluss an das Turnier fand an gleicher Stelle ein Stichkampf zwischen Reshevsky und Portisch um Platz 8 statt. Dieser berechtigte zur Teilnahme an den Kandidatenwettkämpfen, da sich nur drei Spieler eines Landes qualifizieren konnten. Diese Regelung führte zum Ausscheiden der sowjetischen Spieler Stein und Bronstein und somit zum Aufrücken des Siebenten (Ivkov) und des Achten.
Im Stichkampf setzte sich Portisch klar mit 2½:½ durch. Er gewann die erste und dritte Partie, die zweite endete remis.

Weblinks 

 Tabelle auf mark-weeks.com

1964
Schachwettbewerb in Amsterdam
Schachwettbewerb im Königreich der Niederlande
Schachveranstaltung 1964